Nosema — рід грибів. Рід, описаний швейцарським ботаніком Карлом Вільгельмом фон Нагель у 1857 році, містить 255 видів. [1] Більшість комах-паразитів та інших членистоногих, а також найвідоміші види Nosema паразитують на медоносних бджолах, бджолярі  їх вважають значною хворобою, що часто призводить до того, що колонія не процвітає навесні, коли вони виходять зі свого періоду зимівлі.

Класифікація 
Згідно з базою Catalogue of Life до роду Nosema відносять 255 видів:

Галерея

Примітки

Джерела 
 Nägeli. 1857. Über die neue Krankheit der Seidenraupe und verwandte Organismen. Botanische Zeitung. 15:760-761 - P.760

Роди грибів